Мальтийское управление финансовых услуг () — государственный орган Республики Мальта, осуществляющий регулирование и надзор в кредитно-финансовом секторе, в том числе в банковской сфере.

Экономика Мальты